Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1974./75. je osvojila ekipa Radnički iz Beograda.

Prva savezna liga

Druga savezna liga

Zapad

Izvori 
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977. 
 Razvoj rukometa u Hrvatskoj 1930. – 1985., Rukometni savez Hrvatske, Zagreb, 1986.

1974-75